Sixième est l'élément ordinal correspondant au cardinal 6. sa forme fractionnelle est 1/6. Il peut faire référence à  :

Cinéma et télévision 
Le Sixième Sens, feuilleton télévisé français de Louis Grospierre diffusé en 1970 ;
Le Sixième Sens (The Sixth Sense), série télévisée américaine diffusée en 1972 ;
Le Sixième Sens (Manhunter), film américain de Michael Mann sorti en 1986 ;
Sixième Sens (The Sixth Sense), film américain de M. Night Shyamalan sorti  en 1999.

Éducation 
 Classe de sixième française

Géographie 
 Sixième Avenue à New York

Histoire 
 Sixième Coalition
 Sixième guerre de religion
 La Sixième, réseau de Résistance des Éclaireurs israélites de France.

Mathématiques 
 fraction 1/6